Большая игра () — фильм финского режиссёра и сценариста Ялмари Хеландера. Совместное производство Финляндии, Германии и Великобритании.

Фильм был показан 5 сентября 2014 года на кинофестивале в Торонто. в Финляндии фильм вышел в прокат 19 марта 2015 года, в России — в апреле 2015 года, в США — в апреле.

Сюжет 
Президент Соединённых Штатов Америки направляется на борту Air Force One в Финляндию с официальным визитом. Начальник охраны президента, состоящий в заговоре, отключил систему противоракетной обороны самолёта. Террористы во главе с Хазаром сбивают самолёт над Лапландией. Президент оказывается в горах на севере Финляндии, где его находит 13-летний подросток, посланный на свою первую охоту. Направляемые Пентагоном «Морские котики» пытаются спасти президента, а террористы — захватить или убить.

В ролях 
В фильме задействовано свыше 20 актёров, не считая актёров массовки.

Бюджет, съёмки 
Фильм снят по одноимённой книге Дэна Смита. Бюджет составил 8,5 млн евро, что является рекордным для кинематографа Финляндии.

Фильм снимался в течение 8 недель в Баварии, поэтому горы, показанные в фильмы, даже отдалённо не похожи на пологие сопки северной Финляндии, где по сценарию происходит действие фильма.

В роли мальчика снялся Онни Томмила — племянник режиссёра Ялмари Хеландера.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-боевики 2014 года
Приключенческие фильмы Финляндии
Приключенческие фильмы Германии
Приключенческие фильмы Великобритании
Фильмы-боевики Великобритании
Фильмы-боевики Германии
Фильмы-боевики Финляндии
Фильмы на английском языке
Появились в 2014 году в Финляндии